Municipio de Marsh puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marsh (condado de Surry, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Surry.
 Municipio de Marsh (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.